Шимко — украинская и белорусская фамилия.

Известные носители:
 Шимко, Андрей Николаевич (род. 1969) — российский актёр театра и кино.
 
 Шимко, Григорий Лукьянович (1919—2003) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Шимко, Иван Иванович (1863—1897) — российский архивист.
 Шимко, Иоганн-Готтлиб-Стефан (?—1868) — венгерский врач.
 Шимко, Кирилл Валентинович (род. 1978) — белорусский стронгмен и пауэрлифтер, рекордсмен «Книги рекордов Гиннесса».
 Шимко, Максим Николаевич (1979—2014) — активист Евромайдана. Герой Украины (2014).
 Шимко, Тамара Ивановна (1928—2017) — советская белорусская певица.

См. также 
 Шимков

Примечания